Koeru peut désigner :
 Koeru, un village du comté de Järva en Estonie ;
 Koeru, la commune qui tire son nom du village.